Gary Miller je jméno více osob:

 Gary Miller (fotograf) – americký fotograf
 Gary Miller (informatik) – americký informatik
 Gary Miller (politik) (* 1948) – americký politik a člen Sněmovny reprezentantů
 Gary Miller (zpěvák) (1924–1968) – britský popový zpěvák